|-
| (42801) 1999 FK41||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42802) 1999 GE15||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42803) 1999 GG21||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42804) 1999 GQ33||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42805) 1999 JU1||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (42806) 1999 JR3||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42807) 1999 JM12||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (42808) 1999 JZ13||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42809) 1999 JJ20||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42810) 1999 JP72||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42811) 1999 JN81||||7 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42812) 1999 JC94||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42813) 1999 JU121||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42814) 1999 LR13||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42815) 1999 LH32||||15 червня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42816) 1999 NZ1||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42817) 1999 NB4||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42818) 1999 NU4||||12 липня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (42819) 1999 NF5||||15 липня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (42820) 1999 NA7||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42821) 1999 NV11||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42822) 1999 NT13||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42823) 1999 NO15||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42824) 1999 NF16||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42825) 1999 NK26||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42826) 1999 NX26||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42827) 1999 NC36||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42828) 1999 NH39||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42829) 1999 NN39||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42830) 1999 NE40||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42831) 1999 NF43||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42832) 1999 NL44||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42833) 1999 NH48||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42834) 1999 NU48||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42835) 1999 NS56||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42836) 1999 OO3||||22 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42837) 1999 PR1||||9 серпня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (42838) 1999 PP3||||13 серпня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Петер Кушнірак
|-
| (42839) 1999 PP6||||7 серпня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42840) 1999 RU||1999 RU||4 вересня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (42841) 1999 RO3||||4 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (42842) 1999 RK9||||4 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42843) 1999 RV11||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42844) 1999 RC12||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42845) 1999 RV16||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42846) 1999 RJ26||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42847) 1999 RC43||||11 вересня 1999||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Роберт МакНот
|-
| (42848) 1999 RT43||||13 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 42849 Подяворинська (Podjavorinska)||||15 вересня 1999||Обсерваторія Модри||Адріан Галад,Петер Колені
|-
| (42850) 1999 RS50||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42851) 1999 RA51||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42852) 1999 RX52||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42853) 1999 RP69||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42854) 1999 RV70||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42855) 1999 RF72||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42856) 1999 RO73||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42857) 1999 RS84||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42858) 1999 RL88||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42859) 1999 RB89||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42860) 1999 RC90||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42861) 1999 RQ90||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42862) 1999 RH97||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42863) 1999 RD99||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42864) 1999 RY101||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42865) 1999 RR103||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42866) 1999 RJ104||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42867) 1999 RO113||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42868) 1999 RT115||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42869) 1999 RD117||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42870) 1999 RM120||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42871) 1999 RA123||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42872) 1999 RB124||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42873) 1999 RV127||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42874) 1999 RM128||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42875) 1999 RO128||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42876) 1999 RS132||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42877) 1999 RW133||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42878) 1999 RT135||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42879) 1999 RD136||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42880) 1999 RX138||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42881) 1999 RD145||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42882) 1999 RZ145||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42883) 1999 RJ146||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42884) 1999 RF148||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42885) 1999 RZ148||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42886) 1999 RL150||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42887) 1999 RV155||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42888) 1999 RH163||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42889) 1999 RW164||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42890) 1999 RG167||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42891) 1999 RH169||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42892) 1999 RF180||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42893) 1999 RQ180||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42894) 1999 RM181||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42895) 1999 RK182||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42896) 1999 RX182||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42897) 1999 RZ187||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42898) 1999 RC190||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42899) 1999 RV193||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42900) 1999 RB195||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

42800